Ćwitowa – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kałuskim
 Ćwitowa – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie buczackim

Linki zewnętrzne